Сахнівська сільська рада — Сумська область, Конотопський район
 Сахнівська сільська рада — Хмельницька область, Летичівський район
 Сахнівська сільська рада — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район